Anatomia:
 Cresta (carúncula), òrgan carnós present al cim del cap d'alguns animals
 Cresta o plomall (ocells), agrupació de plomes que presenten algunes espècies d'ocells en la part superior del cap
 Cresta alveolar, elements de les mandíbules que suporten els   alvèols dentals
 Cresta ilíaca, vora superior de l'ala de l'ílium que s'estén fins al marge de la pelvis major
 Cresta lambdoide, protuberància òssia del crani que es troba en alguns grups de mamífers
 Cresta mitocondrial, replecs interns de la membrana mitocondrial interna que defineixen compartiments 
 Cresta neural, component transitori de l'ectoderma, entre el tub neural i l'epidermis d'un embrió durant la formació del tub neural
 Cresta sagital, protuberància òssia que recorre la part superior del crani, passant-hi pel mig  
 Toponímia:
 Cresta e Fontanilha, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Cresta, serra entre els municipis d'El Lloar i d'el Molar a la comarca del Priorat
 Serra de la Cresta, serra al municipi de Montmajor a la comarca del Berguedà
 Son Cresta, possessió del terme municipal de Llucmajor, Mallorca
 Cova de Son Cresta, cova ocupada com a lloc d'enterrament en època prehistòrica a la possessió de Son Cresta, al municipi de Llucmajor, Mallorca
 Miscel·lània:
 Cresta (gastronomia), mena de pastís que es pot considerar una variant de l'empanada
 Cresta (física), punt d'una ona que té el màxim valor o desplaçament d'un cicle
 Cresta subtropical, gran zona d'alta pressió anticiclònica propera al paral·lel 30° en ambdós hemisferis de la Terra
 Cresta o crestall, part prominent d'alguns cascs
 Jacques Cresta (Alger, 1955 - Perpinyà, 2022), polític nord-català, diputat a l'Assemblea Nacional francesa i al Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló